Smrž ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Smrž (* 1983), tschechischer Motorradrennfahrer
 Matěj Smrž (* 1984), tschechischer Motorradrennfahrer